Kassem steht für:
 Kasem oder Kassem, eine westafrikanische Sprache 

Kassem ist ein Vor- und Familienname:
 Abdel Karim Kassem (auch Abd al-Karim Kassem oder Abd al-Karim Qasim), irakischer General und Politiker 
 Abdel Meguid Kassem, ägyptischer Mediziner
 Basil Kassem, ein Fußballspieler
 Samer el Sayed Kassem (* 1975), libanesischer Fußballschiedsrichter
 Kassem Dawud, Sicherheitsberater der irakischen Übergangsregierung